Роздрібні продажі () — звіт Федеральної Резервної Системи США, що відображає зміни обсягу продажів у сфері роздрібної торгівлі.

Звіт публікується щомісяця (зазвичай 12 числа о 8:30 за Східним часом) Бюро переписів і містить дані за попередній місяць. Він значною мірою впливає на динаміку біржових торгів.

Примітка 
Найбільше значення має відсоткова зміна в порівнянні з минулим місяцем. Використається при прогнозуванні витрат на індивідуальне споживання.

Американські показники і звіти

en:Retailing#Retail Sales